Keith Sanderson (1940–2022) angol labdarúgó
 Keith Sanderson (1975–) amerikai sportlövő, olimpikon